Jméno a příjmení Josef Paleček má více nositelů:

 Josef Paleček (* 1949) – český hokejista a trenér
 Josef Paleček (výtvarník) (* 1932) – český grafik a ilustrátor
 Josef Paleček (pěvec) (1842–1915) – český operní pěvec
 Josef Paleček (politik) (1902–1965) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ